Het Wereldkampioenschap rally in 1979 was de zevende jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship) dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Kalender

Teams en rijders 
 Volgorde is gebaseerd op de eindstand van het kampioenschap uit het voorgaande seizoen.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 

 Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Constructeurs 

 Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1979
Rally in 1979